Plaza Loreto puede referirse a:
 Plaza Loreto, de Santiago de Chile.
 Plaza Loreto, de Milán, Italia.
 Plaza Loreto, de Ciudad de México.